Osoby o tym nazwisku:
 Krzysztof Pyziak – polski aktor telewizyjny i teatralny
 Laura Pyziak – postać z cyklu powieści Jeżycjada
 Małgorzata Pyziak-Szafnicka – polska prawniczka, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki